

Cucina 
 Margherita – tipo di torta
 Pizza Margherita – varietà di pizza

Geografia 
 Margherita di Savoia (già Saline di Barletta) – comune pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani
 Margherita – città somala
 Margherita – città dell'Assam, in India
 Lago Margherita – ora Lago Abaya, lago situato nella cosiddetta Fossa Galla in Etiopia
 Cima Margherita – cima del Monte Stanley in Uganda
 Isola Margherita – isola sul fiume Danubio a Budapest

Musica 
 Margherita – brano musicale del cantautore italiano Riccardo Cocciante
 Margherita – brano di Guido Pistocchi
 Margherita – brano musicale del cantautore italiano Bruno Lauzi

Persone 
 Margherita Boninsegna o da Trento – compagna di Fra' Dolcino (? – 1307).
 Margherita di Valois – figlia di Caterina de' Medici (1553-1615) e personaggio del romanzo di Alexandre Dumas (padre):  La regina Margot.
 Margherita d'Austria – governatrice dei Paesi Bassi (1559-1567).
 Regina Margherita – Moglie di Umberto I di Savoia (1851-1926).
 Margherita II di Danimarca – regina e capo di Stato della Danimarca (1940).

Scienza 
 Margherita – fiore
 Margherita – fiore conosciuto come pratolina o margheritina
 Margherita – satellite naturale di Urano
 Margherita – nave

Altro 
 Margherita – nome proprio di persona femminile.
 La Margherita – partito politico italiano della coalizione di centro-sinistra dal 2002 al 2007
 Margherita – tipo di nodo usato per accorciare le funi
 Margherita – elemento di scrittura presente in vari tipi di macchine per scrivere elettroniche
 Margherita – poltrona progettata da Franco Albini nel 1950
 Margherita – simbolo in araldica

Pagine correlate 
Santa Margherita
Teatro Margherita
Palazzo Margherita
Salone Margherita

Altri progetti